Il singolare dell'International Tennis Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Luiz Mattar era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Todd Woodbridge ha battuto in finale Greg Rusedski 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Magnus Larsson (primo turno)
  Thomas Enqvist (quarti)
  David Wheaton (secondo turno)
  Mark Woodforde (semifinali)

 Brett Steven (quarti) 
 Greg Rusedski (finale) 
 Jonathan Stark (secondo turno) 
 Javier Frana (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Tennis Championships 1995
ATP Tour 1995